Калиште — топоним:

 Калиште (Болгария) — село в Перникской области Болгарии.
 Калиште (Врапчиште) — село в общине Врапчиште Республики Македония.
 Калиште (Струга) — село в общине Струга Республики Македония.
 Калиште (Чехия) — населённый пункт в Чехии.